Влади́мир Евге́ньевич Обедзи́нский (4 мая 1952, Новопетровская, Краснодарский край, СССР) — советский футболист, полузащитник (ранее — нападающий).

Карьера

Клубная 
Футболом начал заниматься с 5-го класса в ДСШ ст. Павловской. В 1969 году, будучи в 10-м классе, вошёл в состав команды мастеров класса «Б» «Колос», в дебютном матче за которую отметился голом в ворота балаковского «Корда». Однако уже в том же году павловский коллектив был расформирован, поэтому в октябре отправился с молодёжной сборной РСФСР на сбор в Славянск-на-Кубани. После республиканского турнира в г. Ровеньки, Ворошиловградской обл. в 1970 м году, был приглашён в местную команду мастеров кл. «Б» «Авангард» и в конце того же сезона был зачислен в штат футбольной команды высшей лиги «Заря» Ворошиловград. В 1971 м году входил в состав молодёжной сборной СССР.

После окончания службы в СКА Ростов был приглашён в команду высшей лиги «Зенит» Ленинград, а в 1974 м году перешёл в «Кубань» Краснодар, где в период с 1974 по 1976 год провёл 98 матчей, в 1978 году играл за команду «Цемент» Новороссийск, в 1979—1980 м годах, играя на первенство КФК, стал чемпионом России в турнире «Золотой колос» В 1974 году, играя за «Кубань», провел в том сезоне 34 матча. В следующем розыгрыше провёл 30 игр и забил 5 мячей в ворота соперников. Сезон 1976 года стал последним для Владимира в «Кубани», в том году он сыграл в 34 матчах команды, в которых забил 2 гола. Кроме того, провёл за «Кубань» 1 матч в Кубке СССР.

В 1978 году играл за команду «Цемент» Новороссийск, а в 1979—1980 годах, играя на первенство КФК, стал чемпионом России в турнире «Золотой колос».

Затем играл за узбекский «Сохибкор».

Тренерская 
В 1989 году возглавил команду «Кооператор» (первое время выходил на поле в качестве играющего тренера), ставшую под его руководством чемпионом турнира «Футбол России», который проходил под руководством Федерации футбола РСФСР. Тренировал павловскую команду до 2000 года, после чего стал работать в местной ДЮСШ. В 2014 году снова руководил «Колосом». За время тренерской деятельности вырастил немало воспитанников кубанского футбола.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на Football.lg.ua 
 Статистика на www.footbook.ru 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Колос» Павловская
Игроки ФК «Авангард» Ровеньки
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Сохибкор»
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России